Jesse Williams – altista statunitense
 Jesse Williams – attore statunitense 
 Jesse Williams – calciatore scozzese
 Jesse Williams – calciatore gallese
 Jesse Williams – calciatore trinidadiano
 Jesse Williams – giocatore di football americano australiano
 Jesse Lynch Williams – scrittore e drammaturgo